Autonomer Bus steht für:

 Autonomer Bus (Bad Birnbach)
 Autonomer Bus (Wien)